Aza steht für:
 Aza (Aserbaidschan), Gemeinde in Aserbaidschan 
 Aza (Armenien), eine antike Stadt in Armenien
 Aza (Mannäer), ein König der Mannäer
 Aza (Vorname), ein kurdischer männlicher Vorname
 Azathioprin, ein Medikament zur Immunsuppression

Aza- steht für:
 Aza-, Präfix in der Chemie für das Ersetzen einer Methylengruppe (CH2) durch eine ggf. substituierte NH-Gruppe

Aza ist der Familienname folgender Personen:
 Vital Aza (1851–1912), spanischer Dichter und Dramatiker

aza steht für:
 Azha (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Lolo-Sprachen der Yi (Volk) in China

aZa steht für: 
 „auf Zusammenarbeit angewiesen“ (militärischer Bereich)

AZA steht für: 
 Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre, siehe planetarische Zirkulation
 American Zinc Association
 American Zoo and Aquarium Association
 Antizionistische Aktion
 Anzon Australia
 Archäologisch-Zoologische Arbeitsgruppe
 Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber
 Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis
 Auszahlungsanordnungen beim Rechnungswesen bzw. bei der Buchführung
 Alitalia (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft
 Phoenix-Mesa Gateway Airport (IATA-Flughafencode), US-amerikanischer Flughafen

AzA steht für: 
 Aufforderung zur finalen Angebotsabgabe, ein Begriff aus dem Vergaberecht

AZA